Hanauer Straße steht für:

 Hanauer Straße in Florstadt, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Florstadt #Stammheim
 Hanauer Straße in Friedrichsdorf, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Friedrichsdorf #Burgholzhausen vor der Höhe
 Hanauer Straße in Limeshain, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Limeshain
 Hanauer Straße in Messel, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Messel
 Hanauer Straße (München), im Stadtteil Moosach

Siehe auch:
 Hanauer Landstraße, Ausfallstraße in Frankfurt am Main